Tergestia är ett släkte av plattmaskar. Tergestia ingår i familjen Fellodistomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Tergestia